Beges steht für:
 die Abkürzung der Stiftung Berner Gesundheit
 einen altägyptischen Stundenstern, siehe Beges (altägyptischer Stundenstern)

Abkürzung